Persone – plurale di persona
 Persone – frazione del comune italiano di Valvestino in provincia di Brescia
 Persone – gruppo musicale svedese fondato nel 1986
 Persone – album di Bruno Lauzi del 1977

Pagine correlate 
 Persona